Marcel Jenni, né le  à Niederhünigen dans le canton de Berne, est un joueur suisse de hockey sur glace à la retraite, désormais entraîneur-assistant.

Carrière
Après avoir été formé à Grasshopper, Jenni signe en 1993 au HC Lugano, avec qui il devient champion de Suisse en 1999 grâce à une victoire en finale du championnat contre le voisin et rival Ambrì-Piotta. Jenni évoluait alors au sein d'un trio offensif composé également de Patrick Fischer et Gian-Marco Crameri, et ce aussi bien à Lugano qu'en équipe nationale.

En 2000, il est engagé par le Färjestads BK de l'Elitserien en Suède. Il termine meilleur compteur des séries éliminatoires en 2001 et remporte en 2002 le championnat de Suède avec son club. Depuis 2005, il joue avec les Kloten Flyers de la Ligue nationale A.

Avec l'équipe de Suisse, il a participé aux Jeux olympiques d'hiver de 2002 et 2006 ainsi qu'à sept championnats du monde, notamment celui de 1998 où la Suisse, qui jouait à domicile, termina quatrième.

Le , il annonce mettre un terme à sa carrière.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|1992-1993||Grasshopper|||| || || || || || || || || || 
|-
|1993-1994||HC Lugano||LNA||34||3||5||8||44||9||3||2||5||24
|-
|1994-1995||HC Lugano||LNA||36||14||24||38||48||5||2||3||5||12
|-
|1995-1996||HC Lugano|| LNA|| 35|| 14|| 20|| 34|| 24|| 4|| 1|| 1|| 2|| 2
|-
|1996-1997||HC Lugano||LNA||46||18||28||46||64||8||2||6||8||14 
|-
|1997-1998||HC Lugano||LNA||40||12||34||46||60||7||5||4||9||8
|-
|1998-1999||HC Lugano||LNA||42||18||18||36||40||16||6||9||15||18
|-
|1999-2000||HC Lugano||LNA||33||11||15||26||30||-||-||-||-||-
|-
|1999-2000||Färjestads BK||Elitserien||14||6||4||10||18||7||1||2||3||4
|-
|2000-2001||Färjestads BK||Elitserien||48||12||17||29||32||16||7||11||18||6
|-
|2001-2002||Färjestads BK||Elitserien||49||9||13||22||22||10||1||7||8||10
|-
|2002-2003||Färjestads BK||Elitserien||38||14||17||31||46||14||3||3||6||18
|-
|2003-2004||Färjestads BK||Elitserien||50||13||13||26||50||16||1||1||2||10
|-
|2004-2005||Färjestads BK||Elitserien||25||2||6||8||6||15||5||6||11||45
|-
|2005-2006||Kloten Flyers||LNA||44||12||18||30||42||11||3||3||6||30
|-
|2006-2007||Kloten Flyers ||LNA||44||6||21||27||92||11||4||4||8||18
|-
|2007-2008||Kloten Flyers||LNA||45||8||15||23||94||5||0||1||1||4
|-
|2008-2009||Kloten Flyers||LNA||50||17||30||47||84||15||3||10||13||6
|- 
|2009-2010||Kloten Flyers||LNA||49||8||20||28||40||10||1||6||7||26 
|-
|2010-2011||Kloten Flyers||LNA||18||3||4||7||2||-||-||-||-||-
|-
|2011-2012||Kloten Flyers||LNA||48||12||12||24||45||5||1||2||3||2
|-
|2012-2013||Kloten Flyers||LNA||46||9||11||20||34||-||-||-||-||-
|-
|2013-2014||Kloten Flyers||LNA||38||6||12||18||32||15||1||2||3||16
|-
|2014-2015||Kloten Flyers||LNA||10||1||2||3||8||-||-||-||-||-

|658||174||287||461||803||121||32||53||85||160

|224||56||70||126||174||78||18||30||48||93

|1991|| Suisse -18||Championnat d'Europe -18 B
|5||0||1||1||4|| || du groupe B
|-
|1992|| Suisse -18||Championnat d'Europe -18
|6||2||1||3||30|| ||
|-
|1993|| Suisse -20||Championnat du monde -20 B
|7||2||3||5||14|| || du Mondial junior B
|-
|1994|| Suisse -20||Championnat du monde -20
|7||0||1||1||2|| ||
|-
|1995||||Championnat du monde
|7||1||0||1||8||-5||
|-
|1996|| Suisse||Championnat du monde B
|7||3||0||3||4||+5|| du Mondial B
|-
|1997|| Suisse||Championnat du monde B
|7||0||4||4||8||+4|| du Mondial B
|-
|1998|| Suisse||Championnat du monde
|9||3||5||8|| || ||
|-
|1999|| Suisse||Championnat du monde
|6||2||0||2||0||+1||
|-
|2000|| Suisse||Championnat du monde
|7||2||3||5||4||0||
|-
|2001|| Suisse||Championnat du monde
|6||1||2||3||12||+1||
|-
|2002|| Suisse||Jeux olympiques
|2||0||0||0||0||0||
|-
|2003|| Suisse||Championnat du monde
|4||0||0||0||2||0||
|-
|2004|| Suisse||Championnat du monde
|7||2||2||4||12||+4||
|-
|2006|| Suisse||Jeux olympiques
|6||0||0||0||0||-3||
|-
|2009|| Suisse||Championnat du monde
|5||0||2||2||6||+2||
|-
|2010|| Suisse||Championnat du monde
|7||0||0||0||0||-2||
|-
|2011||Kloten Flyers||Coupe Spengler||3||1||1||2||0|| ||Quart-de-finaliste

Notes et références 

Naissance en mars 1974
Naissance dans le canton de Berne
Joueur international suisse de hockey sur glace
Sportif bernois
Joueur du GCK Lions
Joueur du HC Lugano
Joueur du Färjestads BK
Joueur du EHC Kloten
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2002
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2006
Attaquant de hockey sur glace